Енгелс може да се отнася до:
 Фридрих Енгелс, германски социалист
 Енгелс, град в Русия, преди известен като Покровск